Castner-Kellner-Verfahren steht für:

 Castner-Kellner-Verfahren (Natriumcyanid), Verfahren zur Herstellung von Natriumcyanid
 Castner-Kellner-Verfahren (Natriumhydroxid), Verfahren zur Herstellung von Natriumhydroxid